Maestà (schilderkunst), afbeelding van Maria met Kind in majesteit
Maestà (Duccio), altaarstuk van Duccio di Buoninsegna, gemaakt voor de kathedraal van Siena